Даниловичский сельсовет:

Белоруссия 
 Даниловичский сельсовет — сельсовет в Ветковском районе Гомельской области.
 Даниловичский сельсовет — сельсовет в Дятловском районе Гродненской области.